Эгюра́нд () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Население —  человек (2006). Административный центр кантона Эгюранд.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км к югу от Парижа, 165 км к югу от Орлеана, 45 км к югу от Шатору.

История 
Название города происходит от гальского слова «Equoranda» — название реки или ручья, разделявшего два Гальских племени: пиктонов(пиктавов)  и

География 
Река  берёт своё начало в этой коммуне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 Эгюранд на сайте французского Национального института географии